Master steht für:

 Meister
 die Anrede für den Leibesherren, siehe Herr
 die Anrede für einen Sklavenhalter, siehe Sklaverei, Pflanzer (Südstaaten)

Automobilindustrie:
 MASTER (Motor), eine Motorenfamilie von Piaggio
 Master Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Porsche Diesel Master, ein Schlepper
 Renault Master, ein seit 1981 in verschiedenen Versionen gebauter Kleintransporter

Bildung:
 magister, lateinisch „Lehrer“
 Master, ein akademischer Grad
 Bezeichnung für das Oberhaupt eines Colleges in Oxford und Cambridge, siehe Master (College)

Informatik und Computerindustrie:
 ein allgemeines hierarchisches Prinzip der Regelung und Steuerung, siehe Master/Slave
 in der Datenverarbeitung eine Komponente eines Rechensystems, die auf einen Bus zugreifen darf, siehe Bus Mastering
 BBC Master, ein Computer der Firma Acorn

Justiz:
 Bezeichnung für einen juristischen Beruf in einigen Ländern des Common Law, siehe Master (Recht)

Luftfahrt:
 Alenia Aermacchi M-346 „Master“, italienischer Jet

Marine:
 ehemals ranghöchster Decksoffizier der britischen Navy, welcher nur dem Kapitän unterstand und für die Navigation und den Segeltrimm verantwortlich war, siehe Kapitän

Musik und Filmindustrie:
 Мастер oder auch Master, eine russische Thrash-Metal-Band
 Master (Band), eine einflussreiche amerikanische Death-Metal-Band
 Master (Film), Filmdrama von Mariama Diallo aus dem Jahr 2022
 Master, eine Figur in Doctor Who, siehe Liste der Rassen und Einzelwesen aus Doctor Who#Der Master
 Mastern, ein Prozess zur Nachbearbeitung von Musik, siehe Mastering (Audio)

Sport:
 den Anführer einer Parforcejagd
 den Feldführer einer Reitjagd (Pferdesport), siehe Jagdreiten
 die Bezeichnung von Wettkampfklassen im Seniorensport

Siehe auch:

 Masters
 Meister (Begriffsklärung)